Osoby o tym nazwisku:
 Agnieszka Glińska (ur. 1968) – polska reżyserka teatralna i aktorka
 Agnieszka Glińska (ur. 1975) – polska montażystka filmowa
 Anna Ignatowicz-Glińska (ur. 1968) – polska kompozytorka
 Helena Glińska (ur. ok. 1506, zm. 1538) – wielka księżna moskiewska
 Teofila Bogumiła Glińska (ur. 1762/63, zm. 1799) – polska poetka